Dit is de Parademars van het Legioen Condor, die werd gezongen tijdens militaire parades.

Parademarsch der Legioen Condor

Wir zogen übers weite Meer
ins fremde Spanierland, 
zu kämpfen für der Freiheit Ehr 
weil Haß und Krieg entbrannt. 
Hier herrschten Marxisten und Roten, 
der Pöbel der hatte die Macht. 
Da hat, als der Ordnung Boten, 
der Deutsche Hilfe gebracht. 

Wir jagten sie wie eine Herde 
und der Teufel, der lachte dazu, 
Ha, ha ha ha ha, 
die Roten in spanischer Luft
und zur Erde, 
wir ließen sie nirgends in Ruh. 

Hat auch der Tod mit harter Hand 
die Besten oft gefällt 
wir hielten aus, der Wall stand fest,
die rote Flut zerschellt. 
Und ziehen die Legionäre 

als Sieger ins deutsche Land, 
dann schreiten mit unsere Toten, 
wir heben zum Gruße die Hand. 
 
Wir jagten sie wie eine Herde 
und der Teufel, der lachte dazu,
Ha, ha ha ha ha,
die Roten in spanischer Luft
und zur Erde, 
wir ließen sie nirgends in Ruh.

Zie ook
 Legioen Condor
 Lied van Legioen Condor

Legioen Condor
Duits lied